Саломон (810/820-874) — король Бретані у 857—874 роках.
 Саломон I — король Арморики в 434—446 роках.
 Саломон II — негус Ефіопії (1777—1779).
 Саломон III — негус Ефіопії (1796—1797) з Соломонової династії.
 Саломон Август Андре (1854—1897) — шведський інженер, аеронавт, дослідник Арктики.
 Саломон Бохнер (1889—1982) — американський математик, відомий завдяки роботам в математичному аналізі, теорії ймовірностей та диференціальній геометрії, член Національної АН США.
 Саломон Кайль (1884 — після 1938) — львівський архітектор єврейського походження.
 Саломон Калу (* 1985) — івуарійський футболіст. Нападник збірної Кот-д'Івуару та німецької «Герти».
 Фрідріх Саломон Краусс (1859—1938) — австрійський етнограф, фольклорист і славіст.
 Саломон Танденг Муна (1912—2002) — прем'єр-міністр Західного Камеруну від січня 1968 до червня 1972 року, віце-президент Камеруну від 1970 до 1972 року та голова Національної асамблеї країни від 1973 до 1988 року.
 Саломон Олембе (* 1980) — камерунський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Саломон ван Рейсдал (1602—1670) — нідерландський художник-пейзажист.
 Саломон Рімер (1858—1931) — львівський архітектор єврейського походження.
 Саломон Рондон (* 1989) — венесуельський футболіст, нападник «Вест-Бромвіч Альбіона» та національної збірної Венесуели.
 Флор Саломон Михайлович (1908—1983) — чехословацький та радянський шахіст і шаховий журналіст. Міжнародний гросмейстер. Заслужений майстер спорту СРСР. Міжнародний арбітр.
 Саломон Штрікер (1834—1898) — австро-угорський біолог, ембріолог, анатом і гістолог.

 Луї Саломон (1815—1888) — президент Гаїті з 1879 до 1888 року.
 Саломон Олександр Єгорович (1842—1904) — російський вчений-енохімік.
 Хосе Саломон (1916—1990) — аргентинський футболіст, захисник.

 Саломон — атол в складі архіпелагу Чагос.
 Пон-Саломон — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара.